Annullabilità – diritto civile
 Annullabilità – diritto amministrativo